Конкурс песни Евровидение 1965 — десятый конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 20 марта 1965 года в Неаполе (Италия) в концертном зале телекомпании RAI. Победителем впервые стала песня в жанре поп — «Poupée de cire, poupée de son» («Поющая восковая кукла, наполненная опилками»), написанная Сержем Генсбуром для певицы Франс Галль, представлявшей Люксембург.

Место проведения 

Неа́поль () — третий по величине город Италии (после Рима и Милана) и самый крупный город юга страны, столица области Кампания.

Местом проведения конкурса стал концертный зал телекомпании RAI (Sala di Concerto della RAI), открытый в начале 60-х и использовавшийся для съёмок телепередач.

Формат 
Поскольку это не запрещалось правилами, представитель Швеции решил исполнить свою песню не на шведском, а на английском языке. В связи с этим были внесены изменения, обязывающие участников петь только на языках, являющихся в представляемой стране государственными или местными.

Победившая песня — «Poupée de cire, poupée de son», представленная Люксембургом, также оказала влияние на будущие конкурсы. Быстрая песня в жанре «йе-йе» сильно отличалась от типичных баллад, доминировавших Евровидение в его ранние годы, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны музыкантов и соперников. Автор песни Серж Генсбур даже грозился снять её с конкурса, а исполнительница Франс Галль не верила в то, что песня понравится жюри, но в итоге «Восковая кукла» смогла одержать победу с отрывом в 10 баллов от ближайшего соперника. В последующие годы участники Евровидения стали отходить от классических баллад в пользу других жанров. Сама песня стала популярной по всей Европе. Русскоязычную версию — «Кукла восковая», написал Леонид Дербенёв, а исполнил Муслим Магомаев.

В 1965 году конкурс транслировали не только члены Европейского вещательного союза, но и Интервидение.

Участвующие страны 

Число участников в этом году достигло рекордного для ранних лет Евровидения восемнадцати, после того, как на конкурс вернулась Швеция, и дебютировала Ирландия.

Вернувшиеся исполнители 
  — Удо Юргенс (1964)
  — Кончита Баутиста (1961)
  — Вице Вуков (1963)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  Нидерланды — Дольф ван дер Линден
  Великобритания — Эрик Робинсон
  Испания — Адольфо Вентас Родригез
  Ирландия — Джанни Феррио
  Германия — Альфред Хаузе
  Австрия — Джанни Феррио
  Норвегия — Эйвинн Берг
  Бельгия — Гастон Нёйтс
  Монако — Раймон Бернар
  Швеция — Уилльям Линд
  Франция — Франк Пурсель
  Португалия — Фернанду ди Карвалью
  Италия — Джанни Феррио
  Дания — Арне Ламберт
  Люксембург — Ален Горагер
  Финляндия — Жорж де Годзинский
  Югославия — Радивое Спасич
  Швейцария — Марио Роббиани

Результаты

Голосование

Трансляция

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1965 год в музыке